Siglas
Las letras KPP pueden hacer referencia a:

 KPP, siglas en polaco del Partido Comunista Polaco, creado en 1918 y desaparecido en 1938;
 KPP, siglas en polaco del Partido Comunista Polaco creado en 2002.